Ewan (keresztnév)
 Ewan (település) – önkormányzat nélküli település Washingtonban